Кондрыкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кондрыкино — село в Жиздринском районе Калужской области.
 Кондрыкино — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.